Stratificarea de gen reprezinta orice proces prin intermediul căruia genul devine fundament pentru stratificare socială, prin care diferențele între femei și bărbați, între feminitate și masculinitate sunt sistematic ierarhizate și evaluate.

Aspecte teoretice
 
Până în anii 70, cu excepția unor texte sociologice disparate axate pe analiza instituției familiei sau căsătoriei, nu exista un interes deosebit pentru stratificarea de gen. Diferențele sociale și economice dintre sexe erau explicate mai ales în termeni biologici, stratificarea de gen fiind marginalizată în sociologie, subsumată studiilor legate de stratificarea de clasă, etnică, etc.

Stratificarea de gen si feminismul

Sociologia feministă (sau sociologia influențată de către cercetători și cercetătoare feministe) a preluat și adaptat critic teoriile clasice precum cele weberiene sau marxiste sau a propus teorii alternative, punând accent pe importanța folosirii genului ca sistem de stratificare socială, sistem în care femeile (și în general femininul) sunt deseori ierarhizate, evaluate și recompensate sub nivelul bărbaților (masculinului). Cercetări în domeniul stratificării de gen au arătat faptul că deseori femeile sunt plătite mai prost decât bărbații pentru activități identice sau echivalente; femeile sunt înclinate “să aibă o slujbă” mai mult decât “să aibă o carieră” ; mobilitatea lor socială este mai redusă decât cea a bărbaților, tendințe având ca explicație principală complexitatea responsabilităților familiare care, cultural, revin aproape exclusiv femeilor.

Dintre cele mai semnificative progrese apărute după anii ’50 în cadrul studiilor axate pe stratificarea de gen a fost utilizarea unei noi variabile de cercetare: diviziunea muncii casnice. Spre deosebire de teoriile sociologice ale secolului XIX care socoteau diviziunea muncii ca principala sursă de stratificare de clasă, teoriile sfârșitului de secol XX se axează pe diviziunea muncii casnice ca sursă principală de stratificare de gen. 

Trecerea de la analiza în termeni de roluri de gen la cea în termeni de stratificare de gen a însemnat trecerea de la considerarea inegalităților dintre bărbați și femei ca rezultat exclusiv al socializării de gen la explicarea inegalităților de gen în primul rând ca rezultat al structurilor instituționale care dezavantajează femeile independent de trăsăturile biologice specifice sexului lor. Rezultatul practic al acestei mutații de analiză și interpretare a fost o trecere de la blamarea victimei (femeile) la “blamarea” explicită a sistemului social producător de inegalități de gen, de stratificare de gen.

(vezi și Genul, Feminitate, Masculinitate, Roluri de gen)

Note

Acker, Joan, 1998, “Women and Social Stratification. A case of Intellectual Sexism”, în Kristen A. Myers, Cynthia D. Anderson, Barbara J. Risman (eds.), Feminist foundations. Toward Transforming Sociology, London: Sage Publications.

Satzman Chafetz, Janet, 1998, “From Sex/Gender Roles to Gender Stratification: From Victim blame to System Blame”, în Kristen A. Myers, Cynthia D. Anderson, Barbara J. Risman (eds.) Feminist foundations. Toward Transforming Sociology, London: Sage Publications.

							Laura Grünberg

Bibliografie
Dragomir, O, Miroiu M, Lexicon feminist, Polirom, Iasi, 2002.

Feminism
Științe politice
Științe sociale
Sociologie feminista
Sociologie